M300 peut faire référence à :
 Chevrolet Spark (M300), troisième génération de la Chevrolet Spark ;
 Mellotron M300, un instrument de musique polyphonique à clavier.